Ел Куириндалито има више значења:

 Ел Куириндалито (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Куириндалито (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику